Das Musée du Petit Palais (fr. Museum des Kleinen Palastes) bezeichnet:

In Frankreich:
 Musée du Petit Palais in Paris, das im Petit Palais untergebrachte städtische Museum der schönen Künste
 Musée du Petit Palais in Avignon, Kunstmuseum in Avignon

In der Schweiz:
 Musée du Petit Palais in Genf, Kunstmuseum in Genf